Blågöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blågöl (Ekeberga socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (6,96 ha)
Blågöl (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Blågöl (Lenhovda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Blågöl (Lönneberga socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Blågöl (Ukna socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Blågöl (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (7,63 ha)
Blågöl (Vimmerby socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Blågöl (Västra Eds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Blågölen (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (9,58 ha)
Blågölen (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Blågölen (Kisa socken, Östergötland, 643346-147985), sjö i Kinda kommun, 
Blågölen (Kisa socken, Östergötland, 643511-148730), sjö i Kinda kommun, 
Blågölen (Nykils socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
Blågölen (Ringarums socken, Östergötland), sjö i Valdemarsviks kommun,  (6,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn